Die Bezirksvertretungswahl in Wien 2005 wurde am 23. Oktober 2005 durchgeführt und gemeinsam mit der Landtags- und Gemeinderatswahl 2005 abgehalten. Bei der Wahl durften erstmals auch Personen im Alter von 16 Jahren teilnehmen. Bei der Wahl konnte die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ihre Stimmenmehrheit um 2,0 % auf 47,7 % auszubauen und ihre Mehrheit in 16 Bezirksvertretungen verteidigen. Die SPÖ stellte in der Folge weiterhin den Bezirksvorsteher in 16 Bezirken und erreichte in den sechs der sieben übrigen Bezirken, wo sie zweitstärkste Partei geworden war, einen Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) verlor hingegen 5,3 % und erreichte mit 13,9 %, nachdem sie bei der Bezirksvertretungswahl 2001 noch zweitstärkste Partei geworden war, nur noch den vierten Platz. Durch die Verluste büßte die FPÖ acht Bezirksvorsteher-Stellvertreter ein und stellt seit der Wahl 2005 nur noch in fünf Bezirken den Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) gewann bei der Bezirksvertretungswahl 2005 1,3 % hinzu, verlor jedoch im Bezirk Josefstadt den Anspruch auf den Bezirksvorsteher an Die Grünen Wien (GRÜNE), nachdem sie mit dem Bürgerforum Josefstadt ein Wahlbündnis eingegangen war. Dafür konnte die ÖVP ihre Mehrheit in fünf Bezirken halten und dort weiterhin den Bezirksvorsteher stellen. Zudem erreichte sie in sechs Bezirken den zweiten Platz, wobei sie der FPÖ in fünf Bezirken den Anspruch auf den Bezirksvorsteher-Stellvertreter abnahm. Die Grünen legten um 2,4 % zu und erreichten mit 15,7 % erstmals Platz drei. Zudem konnten sie neben dem Bezirk Neubau erstmals auch die relative Mehrheit in der Josefstadt erzielen. Des Weiteren erreichten die Grünen in fünf Bezirken den 2. Platz und nahmen damit der FPÖ drei und der ÖVP zwei Bezirksvorsteher-Stellvertreter ab.

Während SPÖ, FPÖ und Grüne in allen Bezirken in die Bezirksvertretung einziehen konnte, war die ÖVP nur in 22 Bezirken angetreten. In der Josefstadt hatte die ÖVP ein Wahlbündnis mit der Liste Bürgerforum Josefstadt geschlossen und war als Liste PRO Josefstadt angetreten, die in der Josefstadt den zweiten Platz belegte. Von den übrigen kandidierenden Parteien konnte nur die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) in zwei Bezirke und das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) in einen Bezirk mit je einem Mandat in die Bezirksvertretung einziehen. Zudem erreichte die Liste www im Bezirk Wieden und der Liste PRO Hetzendorf im Bezirk Meidling je ein Mandat.

Gesamtergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Wahlergebnisse in Wien - Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2005 in Wien

Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien
Politik (Wien)
Wien Bezirksvertretung